Gorch Fock kan henvise til:

 Gorch Fock (forfatter) – pseudonym for den tyske søfartsforfatter Johann Wilhelm Kinau

 skibe opkalde efter Gorch Fock
 Gorch Fock (skib fra 1917) – tysk skib bygger i 1917
 Gorch Fock (skib fra 1933) – tysk skoleskib bygger i 1933
 Gorch Fock (skib fra 1958) – tysk skoleskib bygger i 1958